198 км, 198-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 198 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Тверская область). Код 067833.
 198 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Московская область). Код 197172.
 198 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога (Харьковская область). Код 446718.
 198 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога (Казахстан). Код 708244.
 198 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 784727.
 198 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Челябинская область). Код 803114.
 198 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 812560.
 198 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Республика Татарстан). Код 658897.
 198 км — недействующий остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Новгородская область). Код 041335.